Harris County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Harris County (Georgia)
 Harris County (Texas)